Своллоу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Своллоу, Лекси (род. 1986) — американская порноактриса.
 Своллоу, Стив — американский джазовый контрабасист, бас-гитарист, композитор.
 См. также 
 Салоу (значения)